Chiesa di San Romualdo a Ravenna
 Chiesa di San Romualdo abate a Castel di Decima, Roma